Butkovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Svetvinčenat, Istarska županija. Većina stanovništva bavi se poljodjelstvom i stočarstvom.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 195 stanovnika te 67 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji